LBW steht für:
 Landesbank Baden-Württemberg
 Loseblattwerk, siehe Loseblattsammlung (LBS)
 lehramtsbezogene Berufswissenschaft
 Ladebordwand (Hubladebühne)
 Laser Beam Welding, das Laserstrahlschweißen
 Lockerbodenwirtschaft, ein Ackerbewirtschaftungsverfahren
 Long Bawan als IATA-Airport-Code, Indonesien

lbw steht für:
 Tolaki (ISO-639-3-Code), eine der Bungku-Tolaki-Sprachen

Abkürzung